Le terme Mattawan peut se référer à:

 Mattawan (Michigan), aux États-Unis
Mattawan High School, une école de Mattawan (Michigan), au Michigan, aux États-Unis.
 Mattawan (Ontario), au Canada.